Kirin Cup 1996 – siedemnasty, piłkarski turniej towarzyski Kirin Cup, odbył się w dniach 23 - 29 maja 1996 r. w Japonii. W turnieju tradycyjnie wzięły udział trzy zespoły: drużyna gospodarzy, Meksyku i Jugosławii.

Mecze

Końcowa tabela 

Siedemnastym triumfatorem turnieju Kirin Cup został zespół Japonii.

1996 w piłce nożnej
Kirin Cup
Zawody sportowe w Fukuoce
Zawody sportowe w Tokio
1996 w Japonii